Plut ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Plut (* 1988), österreichischer Sänger, Musiker und Komponist sowie Frontmann der Deutschpop-Band Viech
 Vito Plut (* 1988), slowenischer Fußballspieler